De Grand Prix-wegrace van Australië 1992 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 12 april 1992 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Australië